Solares puede referirse a:

Lugares 
España
 Solares, localidad del municipio de Medio Cudeyo, en Cantabria;
 Solares, localidad del municipio de Villaviciosa, en el Principado de Asturias;
 Solares, localidad del municipio de Villayón, en el Principado de Asturias; o
 Candanosa de Solares, localidad del municipio de Villayón, en el Principado de Asturias.

Otros 
Agua de Solares, una marca de agua mineral producida en Solares.